На срібній планеті — науково-фантастичний роман польського письменника Єжи Жулавського.
 На срібній планеті — польський фільм Анджея Жулавського.

Багатозначні терміни